Stay Heavy é um programa de TV dedicado ao heavy metal. O programa é exibido por mais de 50 emissoras diferentes espalhadas por todo Brasil, dentre elas a Rede NGT (que exibe o programa nas tardes de domingo, às 13:00)

O programa é apresentado por Vinícius Neves e Cíntia Diniz e exibe videoclipes e entrevistas com astros do heavy metal.

Ligações externas 
Site oficial

Programas musicais do Brasil
Mídias sobre heavy metal